Жуль Камбон - французький політичний діяч, дипломат;
 П'єр Камбон - французький політичний діяч

 Камбон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара;
 Камбон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн